Klingenbrunn ist der Name folgender Orte:

 Klingenbrunn (Spiegelau), Ortsteil der Gemeinde Spiegelau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Klingenbrunn (Gemeinde Haag), Ortsteil von Haag, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Klingenbrunnen